Soluto de Ringer
Ringer (telessérie)
Noah Ringer, nascido em 1996
Catherine Ringer, nascida em 1957
Dead Ringers (1988)